Плюсково — название населённых пунктов в России:

 Плюсково — село в Трубчевском районе Брянской области.
 Плюсково — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Плюсково — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Плюсково — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Плюсково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Плюсково — деревня в Клинском районе Московской области.